Вперше Нідерланди взяли участь на Олімпійських іграх 1900 року. Нідерландські спортсмени завоювали 285 медалей на літніх Олімпійських іграх, де найуспішнішими видами спорту стали плавання і велоспорт, а також 110 медалей на зимових Олімпійських іграх, де найбільшу кількість медалей приніс ковзанярський спорт. Нідерланди приймали Літні Олімпійські ігри 1928 року в Амстердамі.

Медалі

Медалі на Літніх іграх

Медалі на Зимових іграх

Медалі за літніми видами спорту

Медалі за зимовими видами спорту

Джерела 

 Статистика на Sports-reference.com  
 Нідерланди на офіційному сайті Олімпійського руху